De 15e wereldkampioenschappen schaatsen sprint werden in 1984 op 3 en 4 maart gehouden op de ijsbaan Leangen Kunstis in Trondheim.

Klassement mannen

Klassement vrouwen

Langebaanschaatsen in 1984
Schaatsen in Noorwegen
 1984
Schaatsen sprint 1984